Brookwood – paese del Surrey, Inghilterra (Regno Unito)
 Brookwood – città della Contea di Tuscaloosa, Alabama (Stati Uniti d'America)